Яросла́вка () — село в Буландынском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Журавлёвского сельского округа. Код КАТО — 114039600.

География 
Село расположено в южной части района, на расстоянии примерно 76 километров (по прямой) к юго-западу от административного центра района — города Макинск, в 5 километрах к северу от административного центра сельского округа — села Журавлёвка.

Абсолютная высота — 309 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Журавлёвка — на юге, село Новодонецк — на севере.

Население 
В 1989 году население села составляло 428 человек (из них немцы — 35%, русские — 24%).

В 1999 году население села составляло 294 человека (150 мужчин и 144 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 226 человек (109 мужчин и 117 женщин).

Улицы 
 ул. Бейбитшилик
 ул. Дорожная
 ул. Достык
 ул. Новая
 ул. Новосёлов
 ул. Степная
 ул. Школьная

Решением акима Журавлевского сельского округа Буландынского района Акмолинской области от 16 ноября 2020 года № 3 «О переименовании улиц села Ярославка Буландынского района», зарегистрированное Департаментом юстиции Акмолинской области 20 ноября 2020 года № 8165 — в селе Ярославка были переименованы 2 улицы.

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Буландынского района